Мальш ():
 Мальш — коммуна в Германии, в районе Рейн-Неккар земли Баден-Вюртемберг.
 Мальш — коммуна в Германии, в районе Карлсруэ земли Баден-Вюртемберг.

См. также 
 Малютка